Назву Мяркінє/Меркіне носять:

 у Литві ():
 місто у Варенському районі Алітуського повіту;
  у Варенському районі Алітуського повіту;
  у Шальчинінкському районі Вільнюського повіту;
 у Польщі (): 
 місто у гміні Віжайни Сувальського повіту Підляського воєводства.